Il doppio del torneo di tennis Dallas Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Nduka Odizor e Van Winitsky che hanno battuto in finale 6–3, 7–5 Steve Denton e Sherwood Stewart.

Teste di serie
 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (primo turno)
 Steve Denton /  Sherwood Stewart (finale)
 John Alexander /  Kevin Curren (quarti di finale)
 Sandy Mayer /  Ferdi Taygan (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dallas Open 1983